Уазалинго има више значења:

 Општина Уазалинго (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Уазалинго (Уазалинго, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уазалинго (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Уазалинго, Ел Пример Тирон (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику